Ib Nørholm kan henvise til flere personer:
 Ib Nørholm – en dansk komponist og organist
 Ib Nørholm – dansk erhversmand og grundlægger af Japan Photo